Masters 2022 () – nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy. Rozegrany zostanie w Alexandra Palace w Londynie (Anglia) w dniach 9–16 stycznia 2022 roku. Jest to 48 edycja tego turnieju.

Obrońcą tytułu był chiński snookerzysta Yan Bingtao.

Nagrody 
Zwycięzca: 250 000 £
II Miejsce: 100 000 £
Półfinalista: 60 000 £
Ćwierćfinalista: 30 000 £
Runda 1: 15 000 £

Najwyższy break turnieju: 15 000 £

Łączna pula nagród: 725 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe 
 139, 132  Stuart Bingham
 135, 101, 101  Judd Trump
 130, 119, 119, 114, 105, 102  Neil Robertson
 128  Zhao Xintong
 127, 126, 104, 100  John Higgins
 127, 125, 102  Ronnie O’Sullivan
 124, 103  Barry Hawkins
 122  Yan Bingtao
 116, 104  Mark Williams
 115  Anthony McGill
 104  Jack Lisowski

Linki zewnętrzne 
 Masters 2022 w serwisie snookerworld.pl
 Oficjalna strona turnieju
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Przypisy 

Masters
2022 w Anglii
2022 w snookerze